Counter Strike, Counter-Strike, Counterstrike:
 Counterstrike (ang.) – kontratak
 Counter-Strike (CS) – seria gier komputerowych z gatunku strzelanek pierwszoosobowych
 Counter-Strike – gra komputerowa z 1999, wieloosobowa strzelanka pierwszoosobowa
 Counter-Strike: Condition Zero – jednoosobowa wersja CS z 2004
 Counter-Strike: Source – gra komputerowa z 2004, taktyczna strzelanka pierwszoosobowa
 Counter-Strike: Global Offensive – gra komputerowa z 2012, taktyczna strzelanka pierwszoosobowa
 Counter-Strike Online – gra komputerowa z 2008, remake Counter-Strike: Condition Zero na rynek azjatycki
 Counter-Strike Online 2 – gra komputerowa stworzona na rynek azjatycki, sequel Counter-Strike Online
 Counter-Strike Neo – gra komputerowa arcade z 2012, wydana na Linuksa
 Counter-Strike Nexon: Zombies – gra komputerowa z 2014
 Counterstrike – brytyjski serial science fiction z 1969
 Counterstrike – kanadyjsko-francuski serial kryminalny z 1990
 Counterstrike – tytuł siódmego odcinka dziesiątej serii serialu Gwiezdne wrota
 Counterstrike – południowoafrykański zespół muzyczny grający muzykę drum and bass
 Command & Conquer: Red Alert – Counterstrike – pierwszy oficjalny dodatek do gry strategicznej Command & Conquer: Red Alert, wydany w 1997

Zobacz też

Przypisy